Steven Brill est un journaliste américain, spécialiste du journalisme juridique.
 Steven Brill (1962-), est un acteur, réalisateur et scénariste américain.